Kupferhammer bezeichnet:
 Kupfermühle (Hüttenwerk), ein Hammerwerk, in dem Kupfer weiterverarbeitet wird
 Kupferhammer, ein Hammer, dessen Kopf aus dem Metall Kupfer gefertigt ist
 Kupferhammer (Mixdorf), ehemalige Wassermühle Kupferhammer der Gemeinde Mixdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Kupferhammer (Kupferdreh), ein technisches Denkmal in Essen
 eine Station der Linie U3 der U-Bahn Frankfurt in Oberursel (Taunus)

Kupferhammer ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Kupferhammer (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Kupferhammer (Eberswalde), Ortsteil der Stadt Eberswalde, Landkreis Barnim, Brandenburg
Kupferhammer (Greiz), Einzelsiedlung der Stadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Kupferhammer (Mixdorf), Wohnplatz der Gemeinde Mixdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Kupferhammer (Möckern), Wohnplatz der Einheitsgemeinde Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Kupferhammer (Pforzheim), Ortsteil der Stadt Pforzheim, Baden-Württemberg
 Kupferhammer (Roth), Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Kupferhammer Thießen, Ortsteil der Stadt Coswig, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

in Österreich
 Ortsteil von Hirtenberg, Bezirk Baden, Niederösterreich

in Polen
 Ciechno (ehemals Kupferhammer im Landkreis Naugard, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Goleniów
 Miedniki (ehemals Kupferhammer im Landkreis Neisse, Oberschlesien), ein Ort in der  Woiwodschaft Schlesien
 Miedniki (ehemals Kupferhammer im Landkreis Elbing, Ostpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Miedzichowo (ehemals Kupferhammer im Landkreis Grätz, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Haus Kupferhammer
 Kupferhammer an der Roth